Дрохичин () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Семятыченский повят, Подляское воеводство. Население — 6882 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Арбасы-Дуже
 Арбасы-Мале
 Брыки
 Буяки
 Бужыски
 Хехлово
 Хроловице
 Хутковице
 Клепаче
 Клызувка
 Кочеры
 Лисово
 Лисово-Янувек
 Лопуше
 Милево
 Милковице-Янки
 Милковице-Мадки
 Милковице-Пашки
 Милковице-Ставки
 Минчево
 Наройки
 Обниже
 Острожаны
 Пшесека
 Путковице-Нагурне
 Ротки
 Рунице
 Сады
 Секерки
 Сеневице
 Скервины
 Смарклице
 Сморчево
 Сытки
 Следзянув
 Тонкеле
 Вежхуца-Надбужна
 Вежхуца-Нагурна
 Вулька-Замкова
 Зайенчники

Соседние гмины 
 Гмина Гродзиск
 Гмина Яблонна-Ляцка
 Гмина Корчев
 Гмина Перлеево
 Гмина Плятерув
 Гмина Репки
 Гмина Семятыче

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Подляского воеводства